Weiße Hölle steht für:

Filme:
 Die weiße Hölle vom Piz Palü, deutscher Film von Arnold Fanck und Georg Wilhelm Pabst (1929)
 Weiße Hölle Mont-Blanc, Alternativtitel von Nacht am Mont Blanc, österreichischer Film von Harald Reinl (1951)
 Weiße Hölle (1980), US-amerikanischer Fernsehfilm von Eugene S. Jones 
 Absturz in die weiße Hölle, US-amerikanischer Fernsehfilm von Mark Sobel (1993) 
 Arctic Blue – Durch die weiße Hölle, Alternativtitel von Arctic Blue, US-amerikanisch-kanadischer Film von Peter Masterson (1993)

literarische Werke:
 Die weiße Hölle, Band der Romanserie Sun Koh (1933/1934)
 Wettlauf durch die weisse Hölle, Roman von Sue Henry (1992)